Barringer peut faire référence à :

Patronyme 

 Daniel Moreau Barringer, un géologue américain;
 Jennifer Simpson, née Barringer, une athlète américaine.
 Lewin Barringer, un vélivole américain

Toponyme 

 Barringer, un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune;
 Meteor Crater, également appelé cratère Barringer en hommage à Daniel Moreau Barringer.

Patronyme anglais